Brasser ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Brasser (Wirkungszeitraum um 1590), Rechenmeister in der Hansestadt Lübeck
 Govert Brasser (* 1957), niederländischer Segler
 Reindert Brasser (1912–1999), niederländischer Leichtathlet
 Ueli Brasser (1952–2010), Schweizer Politiker (SD)

Siehe auch:
 Prasser
 Brassert